Alla voce Cosso Cornelio Lentulo corrispondono:

Cosso Cornelio Lentulo  console nell'1 a.C.
Cosso Cornelio Lentulo  console nel 25 d.C.
Cosso Cornelio Lentulo console nel 60 d.C.